Bergammer steht für:

 Bergammer (Vogel) (Emberiza tahapisi), afrikanische Ammernart
 Bergammer (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Friedrich Bergammer (eigentlich Friedrich Glückselig; 1909–1981), österreichischer Lyriker